XXXIII Европско првенство у атлетици у дворани 2015. одржано је од 5. до 8. марта 2015. у 02 Арени у Прагу, Чешка. Такмичење је организовано под покровитељством Европске атлетске асоцијације ЕАА и Чешког атлетског савеза (-{CAS}-). Такмичило се у 26 дисциплина 13 у мушкој и 13 у женској конкуренцији.

Праг је именован за домаћина првенства 5. маја 2012. на крају Конгреса Европске Атлетске асоцијације (ЕАА), одржаном у Софији. Конкурент му је био Истанбул.

Квалификационе норме за учешће на Европском првенству 2015.
Свака земља могла је послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини. У вишебојима који немају квалификациону норму могу наступити само двојица спортиста из једне земље. За штафете сваки савез може послати по 6 спортиста у обе конкуренције.

Време испуњавања норми је 1. октобар 2014 — 24. фебруар 2015.

Земље учеснице 
Учествовала су 643 спортиста из 49 земаља.

  Азербејџан (2)
  Албанија (2)
  Андора (2)
  Аустрија (7)
  Белгија (12)
  Белорусија (15)
  Босна и Херцеговина (3)
  Бугарска (16)
  Гибралтар (1)
  Грузија (4)
  Грчка (11)
  Данска (12)
  Естонија (9)
  Израел (4)
  Ирска (12)
  Исланд (6) 
  Италија (23)
  Јерменија (2) 
  Кипар (6)
  Летонија (11)
  Литванија (6)
  Луксембург (4)
  Мађарска (12)
  Македонија (2)
  Малта (2)
  Молдавија (2)
  Монако (1)
  Немачка (39)
  Норвешка (12)
  Пољска (45)
  Португалија (7)
  Румунија (17)
  Русија (44)
  Сан Марино (1)
  Словачка (27)
  Словенија (13)
  Србија (6)
  Турска (10)
  Уједињено Краљевство (36)
  Украјина (24)
  Финска (8)
  Француска (26)
  Холандија (17)
  Хрватска (3)
  Црна Гора (2)
  Чешка (46)
  Швајцарска (8)
  Шведска (24)
  Шпанија (32)

Календар тачмичења 

|}

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству 2015. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Рекорди 
У току Европског првенства 2015. постигнуто је више разних рекорда од којих су најзначајнији:... рекорд европских првенстава у дворани, ... националних рекорда и ... лична рекорда, као и више светских, европских и личних најбољих резултата сезоне.

Светски рекорди у атлетици у дворани (1)

Европски рекорди у атлетици у дворани (3)

Рекорди европских првенстава у дворани (8)

Национални рекорди постигнути на ЕП 2015. (42) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Референце

Спољашње везе 

 Европска првенства у дворани
 Сатница такмичења сајт ЕАА
 Комплетни резултати ЕП 2015. на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2015.
Атлетика у Чешкој Републици
Спорт у Прагу